Claudi Claudià (Alexandria, 370 — Roma, 405), poeta de llengua grega de la cort de l'emperador romà Honori
 Claudià (poeta) (), poeta grec confós amb Claudi Claudià